Wahlbereich ist
 im Kommunalwahlrecht ein Gebietsabschnitt in einem regional aufgeteilten Wahlgebiet, z. B. die Bürgerschaftswahlbereiche in Bremen
 in der Sekundarstufe im Gegensatz zum Wahlpflichtfach ein freiwilliger Bereich
 im Hochschulstudium abseits des Kernfachs frei wählbare Module